Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1984 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1983/84, 24-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 16 мая 1984 года, на стадионе «Санкт-Якоб» в Базеле. В матче встретились итальянский «Ювентус» и португальский «Порту».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1983/1984

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1984
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1984 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1984
Международные спортивные соревнования в Базеле
Международные соревнования по футболу в Швейцарии
События 16 мая
Спорт в Швейцарии в 1984 году
Спорт в Италии в 1984 году
Спорт в Португалии в 1984 году